Alta Fidelidad puede referirse a:

 Alta fidelidad, una norma de calidad musical.
 Alta fidelidad, una película de Stephen Frears.
 Alta fidelidad, una novela de Nick Hornby.
 Alta fidelidad, un álbum musical de Charly García y Mercedes Sosa.
 Alta fidelidad, una obra de teatro de Edgar Neville.